

Прізвище 

Барна ( — «бурий») — прізвище угорського походження. Поширене серед угорців та українців.

Відомі носії:
 Андрей Барна (* 1988) — сербський плавець.
 Анка Барна (* 1977) — німецька тенісистка.
 Барна Віктор Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Барна Володимир Андрійович (* 1953) — український поет, журналіст, громадський діяч.
 Барна Іван Михайлович (1917—1987) — український майстер різьблення на дереві.
 Барна Микола Миколайович (* 1938) — педагог, науковець-біолог, громадський діяч.
 Барна (Іванців) Мирослава Петрівна (* 1961) — поетеса.
 Барна Олег Степанович (* 1967) — народний депутат України VIII скликання
 Барна Ольга Василівна (* 1969) — український педагог, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач-методист, Заслужений працівник освіти України.
 Барна Ольга Миколаївна (* 1967) — професор, доктор медичних наук.
 Барна Степан Степанович (* 1979) — народний депутат України VIII скликання

Інше 
 Барна () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш

Українські прізвища
Угорські прізвища